Municipio de  puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Summit (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Summit (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Summit (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Summit (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Summit (condado de Effingham, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Effingham.
 Municipio de Summit (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Summit (condado de Clay, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Summit (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Summit (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.
 Municipio de Summit (condado de Chautauqua, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Chautauqua.
 Municipio de Summit (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Summit (condado de Decatur, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Summit (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Summit (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Summit (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Summit (condado de Mason, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mason.
 Municipio de Summit (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Summit (condado de Callaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Callaway.
 Municipio de Summit (condado de Burt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Burt.
 Municipio de Summit (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Summit (condado de Monroe, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Summit (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Summit (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Summit (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Summit (condado de Potter, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Potter.
 Municipio de Summit (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.